Chemin de Soulac peut s'appliquer à deux chemins différents :
 le grand chemin de Soulac, ancien chemin reliant Bordeaux à Soulac ;
 la voie de Soulac, chemin de pèlerinage longeant la côte d'Argent.